Доњецка република се може односити на:
 Доњецк-Кривојрошка Совјетска Република била је краткотрајна самопроглашена совјетска држава под контролом Совјетске Русије.
 Доњецка република је проруска сепаратистичка политичка странка која делује у Доњецкој области у Украјини.
 Доњецка Народна Република је једнострано проглашена држава на територији Украјине.